Le nom Zhang Wei peut faire référence à :
Zhang Wei (née en 1986), une joueuse de basket-ball chinoise ;
Zhang Wei (né en 1994), un athlète chinois.
Zhang Wei (né en 1956), un écrivain chinois

Voir aussi